Plusieurs personnes portent le nom d’Amilcare Anguissola :
 Amilcare Anguissola (artiste) : artiste peintre italien du .
 Amilcare Anguissola (politique) : homme politique du , deux fois député du royaume d'Italie.